Єрмолаєв — російське прізвище.

Відомі особи 
 Єрмолаєв Андрій Васильович ( 1969) — український політолог. Протягом 2010—2014 рр. — директор Національного інституту стратегічних досліджень.
 Єрмолаєв Андрій Ігоревич ( 1959) — російський генетик.
 Єрмолаєв Артур Вадимович ( 1990) — президент Федерації кіберспорту України.
 Єрмолаєв Вадим Володимирович ( 1968) — український бізнесмен.
 Єрмолаєв Володимир В'ячеславович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Єрмолаєв Володимир Михайлович (1907—?) — артист балету, балетмейстер, заслужений артист УРСР, артист Київського театру оперети в 1937—1960 роки.
 Єрмолаєв Дмитро Семенович (1900—1975) — український радянський партійний діяч.
 Єрмолаєв Ілля Іванович (2001—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Єрмолаєв Леонід Олексійович (1899—1970) — український військовий діяч, хорунжий Армії УНР, мемуарист.
 Єрмолаєв Михайло Іванович ( 1935) — радянський російський футболіст.
 Єрмолаєв Олександр Іванович ( 1958) — український письменник, поет, гуморист, публіцист, журналіст.
 Єрмолаєв Сергій Анатолійович — інженер АТ «Науково-виробниче підприємство „Вега“» (Одеса), заслужений будівельник України
 Єрмолаєв Степан Олександрович (1929—2006) — радянський державний діяч, новатор виробництва, слюсар-модельник. Член Центральної Ревізійної Комісії КПРС (1976—1981). Герой Соціалістичної Праці.

 Карпець-Єрмолаєва Валентина Іванівна ( 1970) — майстриня петриківського розпису, заслужений майстер народної творчості.
 Єрмолаєва Майя В'ячеславівна ( 1973) — український науковець, лікар-терапевт.
Російські прізвища

Див. також 
 Єрмолаєв Єр-2
 Єрмолаєвка
 Єрмолаєво

Примітки